Héctor Carretero – ciclista su strada spagnolo
 Luis Abad Carretero – filosofo spagnolo
 Manuel Nogueras Carretero – calciatore spagnolo
 Roberto Carretero – ex tennista spagnolo
 Vicente Carretero – ciclista su strada spagnolo